Парадинас-де-Сан-Хуан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 35,63 км². Население — 493 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается святой Педро и Нтра. Сеньора дель Инохаль.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки